Typ 90 může mít různé významy:
 Typ 90 (tank) – japonský bojový tank
 Type 90 (houfnice) – japonská 75 mm houfnice
 Type 90 (železniční kanón) – japonský 240 mm železniční kanón
 Nambu typ 90 – japonská signální pistole

Externí odkazy